Griswold kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Edward Griswold
 Terry L. Griswold

Robotskapade auktorsförkortningar